Quart (von  ‚der Vierte‘) steht für:

 Quarte, ein musikalisches Intervall
 Quart (Einheit), ein Raummaß
 Quarto (Papierformat), Blatt oder Buch in der Größe eines Viertelbogens
 Quart (Steuer), ein Zwangsdarlehen zur Finanzierung der Türkenkriege in den Jahren 1529–1531
 allgemein „ein Viertel“, z. B. ein Mindesterbteil in Höhe von 1/4 des Nachlasses, siehe Falcidisches Gesetz

Sport und Spiel:
 die vierte Fechtbewegung, ein von rechts auf die Brustmitte des Gegners geführter Hieb, siehe Fechten#Aktionen
 eine Kartenabfolge von vier Karten mit steigenden oder fallenden Kartenwerten

Orte: 
 Quart (Aostatal), Ort in Italien
 Quart (Girona), Ort in Spanien

Quart ist der Name von
 Anne Quart (* 1972), deutsche Staatssekretärin (Brandenburg)
 Aymon de Quart († 1311), Bischof von Genf

QUART ist die Abkürzung für
 Quadrantektomie, Axilladissektion und Radiotherapie, siehe Quadrantektomie

Siehe auch:

 Quart-Maße (z. B. Quartaro, Quartel, Quarter, Quartiero, Quartaut, Quartuccio)
 Quartal

QUART